Голодная стена — самая большая и самая хорошо сохранившаяся часть средневековых укреплений Праги. Располагается на Петршинском холме, идёт вверх от Уезда. Была построена императором Карлом IV в 3-й четверти XIV века для развития района Мала-Страна.

Примечания

Литература 
 KOŠNÁŘ, Julius. Staropražské pověsti a legendy. Praha : Vincentinum, 1933.

Здания и сооружения Праги
Культурные памятники Чехии в Праге
Городские стены